WSH – Wyższa Szkoła Handlowa we Wrocławiu
 WSH – Wyższa Szkoła Handlowa w Radomiu
 WSH – Wyższa Szkoła Handlowa w Kielcach
 WSH – Wyższa Szkoła Humanistyczna we Wrocławiu
 WSH – Wyższa Szkoła Humanistyczna w Lesznie
 WSH – Wyższa Szkoła Humanistyczna w Szczecinie
 WSH – Wyższa Szkoła Humanitas w Sosnowcu
 WSH – dawniej Wyższa Szkoła Handlowa w Rudzie Śląskiej, współcześnie Wyższa Szkoła Nauk Stosowanych w Rudzie Śląskiej
 WSH – dawna Wyższa Szkoła Handlowa Kraków
 WSH – dawne Wyższe Studium Handlowe w Krakowie
 WSH – Windows Scripting Host – środowisko skryptowe w systemie Microsoft Windows
 WSH – Wir sind Helden – niemiecki zespół muzyczny
 WSH Płomień Sosnowiec – klub sportowy w Sosnowcu

Podobne
 GWSH – Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa im. Wojciecha Korfantego w Katowicach 
 WSHiU – Wyższa Szkoła Handlu i Usług w Poznaniu
 WSHE – Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna w Brzegu
 WSHE – Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna w Zamościu
 WWSH – Warszawska Wyższa Szkoła Humanistyczna im. Bolesława Prusa